Washington Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Washington Rodríguez (Boxer) (1944–2014), uruguayischer Boxer
 Washington Rodríguez (Schiedsrichter), uruguayischer Fußballschiedsrichter
 Washington Rodríguez (Fußballspieler) (* 1970), uruguayischer Fußballspieler